Amorphinopsis är ett släkte av svampdjur. Amorphinopsis ingår i familjen Halichondriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Amorphinopsis